Montigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montigné, kommun i departementet Charente, 
 Montigné-le-Brillant, kommun i departementet Mayenne, 
 Montigné-lès-Rairies, kommun i departementet Maine-et-Loire,